Affterbach und Afterbach sind geographische Namen:

 Affterbach, rechter Zufluss der Trubach zwischen Egloffstein und seinem Weiler Mostviel, Landkreis Forchheim, Bayern

 Afterbach (Gemeinde Raxendorf), Ortschaft der Marktgemeinde Raxendorf im Bezirk Melk, Niederösterreich
 Afterbach (Maß), rechter Zufluss der Maß oder des Maßbachs entlang der Gemeindegrenze zwischen Üchtelhausen und Markt Stadtlauringen, beide im Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Afterbach (Perlenbach), linker Zufluss des Perlenbachs (zur Rur) bei Kalterherberg, Stad Monschau, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Afferbach